Алекса́ндр Миха́йлович Кры́мов (23 октября 1871 — 31 августа 1917) — русский генерал-майор, участник заговора А. И. Гучкова с целью дворцового переворота.

Биография 
Из дворян Варшавской губернии. Учился в Псковском кадетском корпусе. В службу вступил 1 сентября 1890 года, в 1892 году окончил Павловское военное училище. Из училища выпущен подпоручиком (4 августа 1892 года) в 6-ю артиллерийскую бригаду. Поручик (5 августа 1895 года), штабс-капитан (19 июля 1898 года). В 1902 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. Цензовое командование ротой отбывал в 182-м Гроховском полку (31 октября 1902 — 26 февраля 1904 года).

Участник русско-японской войны 1904—1905, во время которой служил в штабе 4-го Сибирского армейского корпуса.

С 4 ноября 1906 года делопроизводитель мобилизационного отделения Главного штаба, с 14 марта 1909 года — мобилизационного отделения Главного управления Главного штаба (ГУГШ), с 19 сентября 1910 года начальник отделения ГУГШ. С 15 июля 1911 года командир 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. С 25 ноября 1913 года исполняющий должность генерала для поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа генерале A. В. Самсонове.

Первая мировая война 
После начала первой мировой войны 18 августа 1914 назначен и.д. генерала для поручений при штабе 2-й армии, которой командовал A.В. Самсонов. С 7.9.1914 командующий бригадой 2-й Кубанской казачьей дивизии. С 27.3.1915 начальник Уссурийской конной бригады. Заслужил славу решительного кавалерийского начальника. Провел победный бой у Попелян 1 июня 1915 г. 18 декабря 1915 бригада развёрнута в дивизию и Крымов назначен её командующим. Осенью 1916 дивизия была переброшена на Румынский фронт.

"Несколько недель спустя я получил разъяснения о странном поведении Крымова. Основанием для приказа об отходе было следующее: «Потеряв всякое доверие к румынской армии, я решил отвести свою дивизию к ближайшему русскому армейскому корпусу и присоединиться к нему». Какое простое решение! Трудно понять, как генерал Крымов, имевший хорошую репутацию, мог так грубо нарушить законы войны. Помимо всего прочего, он оставил позиции без предупреждения, поэтому нечего было даже пытаться исправить нанесённый им вред. И такое преступление этот офицер генерального штаба совершил совершенно безнаказанно!" (Из воспоминаний К.Г. Маннергейма).

Февральский переворот 
Ещё задолго до февральской революции Крымов был близок к думской оппозиции Николаю II. Историк русского масонства Нина Берберова пишет: 

В январе 1917 Крымов выехал в Петроград. По воспоминаниям М. В. Родзянко Крымов выступал перед группой думцев, обещая поддержку армии в совершении переворота:  11 февраля Крымов вернулся из Петрограда в Кишинёв.

После февральской революции, 14 марта Крымов снова выехал в Петроград для переговоров с Гучковым. П.Н Врангель так описывает возвращение Крымова из Петрограда 30 марта: 

После того как командующий 3-м конным корпусом Ф. А. Келлер отказался приводить корпус к присяге Временному Правительству, за что 5 апреля 1917 года был уволен из армии, на его место был назначен Крымов.

Смерть 

Во время Корниловского выступления Л. Г. Корнилов 25 августа 1917 года направил 3-й кавалерийский корпус (к тому времени он находился в резерве Румынского фронта) и Туземную дивизию в Петроград. Эти части должны были стать основой Отдельной Петроградской армии, подчинённой непосредственно Ставке. 24 августа 1917 Крымов был назначен ген. Л. Г. Корниловым главнокомандующим отдельной Петроградской армией. На Крымова возлагалось подавление выступлений в столице. 3-й кавалерийский корпус Крымова на поездах отправился из Ставки (Могилёв) (из района Невель-Новосокольники, куда корпус был переведен в июле 1917 г.) в направлении Петрограда.

30 августа к Крымову по поручению Керенского прибыл начальник кабинета военного министра полковник Самарин, бывший ранее начштаба уссурийской конной дивизии Крымова, с предложением отправиться для переговоров в Петроград. Крымов решил ехать. Он прибыл к Керенскому, где представил ему свои объяснения произошедших событий и после предложения Керенского о сдаче полномочий, понял, что оказался в ловушке, устроенной Керенским с целью выманить его и, отделив от верных ему частей, насильно изолировать. Узнав действительную суть планов Керенского, осознав своё положение фактического пленника, а также невозможность что-либо изменить, унизительным допросам и аресту Крымов предпочёл смерть. Выйдя из кабинета Керенского, он застрелился.

Существуют и другие версии смерти генерала. Керенский объясняет его самоубийство душевным расстройством от своего отказа пожать ему руку при встрече. Еще по одной версии Крымов поднял руку на Керенского и был застрелен его адъютантом.

Воспоминания о Крымове

Шкуро 
Генерал А. Г. Шкуро, известный участник Белого движения, вспоминает о Крымове:

Маннергейм 
Наиболее критическое положение сложилось на левом фланге, где конная дивизия генерал-майора Крымова, выступавшая связующим звеном между группой Вранца и 3-м армейским румынским корпусом, обороняла центральный участок горного хребта Магура (высшая точка — 1001 метр над уровнем моря). На востоке с горы был виден город Фокшаны и окружающая его равнина, которая казалась безграничной.

Поздним вечером 2 января 1917 года я получил ошеломляющее известие. До этого мы в течение дня безуспешно пытались связаться с полевыми частями Крымова, и наконец выяснилось, что генерал со всей своей дивизией отошёл, не предупредив соседние соединения. Ни у меня, ни у штаба румынской армии не было свободных сил, чтобы занять эту позицию, а немцы не замедлили захватить участок, который контролировал Крымов, и начать артиллерийский обстрел Фокшан. Генералу Авереску с его штабом пришлось оттуда уйти. Когда через несколько дней наши части перегруппировались для нанесения ответного удара, горная гряда была уже очень сильно укреплена, и потребовалось гораздо больше войск, чтобы вернуть этот участок.

Несколько недель спустя я получил разъяснения о странном поведении Крымова. Основанием для приказа об отходе было следующее: «Потеряв всякое доверие к румынской армии, я решил отвести свою дивизию к ближайшему русскому армейскому корпусу и присоединиться к нему». Какое простое решение! Трудно понять, как генерал Крымов, имевший хорошую репутацию, мог так грубо нарушить законы войны. Помимо всего прочего, он оставил позиции без предупреждения, поэтому нечего было даже пытаться исправить нанесённый им вред. И такое преступление этот офицер генерального штаба совершил совершенно безнаказанно!
Группа Вранца в течение месяца обороняла подходы к Фокшанам, после чего её отвели для отдыха и пополнения. Приказ по 12-й кавалерийской дивизии гласил, что она должна передислоцироваться в Бессарабию, а точнее — в окрестности Кишинёва. Я не мог не испытывать сожаления, что мне пришлось оставить командование войсками в Трансильванских Альпах.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1898),
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами (1905),
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1905),
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905),
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1905),
 Орден Святой Анны 2-й ст.с мечами (1906),
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (19.04.1911).
 Георгиевское оружие (ВП 08.11.1914).
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 26.06.1916).

Примечания

Литература 
 
 А. Г. Шкуро Записки белого партизана — М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 540 с.

Ссылки 
 
 Биография Крымова А. М. на сайте «Хронос»
 А. И. Деникин Очерки русской смуты. Глава VI

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Псковского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Забайкальские казаки
Застрелившиеся в Российской империи
Выпускники Павловского военного училища